Уикипедия на узбекски език () е раздел на узбекски език в Уикипедия. Проектът започва работа през декември 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Узбекски език
Узбекски език